Slovakiens fotbollslandslag kan avse
Slovakiens herrlandslag i fotboll
Slovakiens damlandslag i fotboll